Bupleurum aciphyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Barker Webb och Sabin Berthelot. Bupleurum aciphyllum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
aciphyllum